Pogba est un patronyme notamment porté par une fratrie de footballeurs franco-guinéens:
 Florentin Pogba (1990-), un footballeur international guinéen ;
 Mathias Pogba (1990-), un footballeur international guinéen, frère jumeau du précédent ;
 Paul Pogba (1993-), un footballeur international français, frère cadet des deux précédents.

Patronyme guinéen
Fratrie